Маттос () — португальская фамилия. Известные носители:

 Маттос, Моника (род. 1983) — бразильская порноактриса.
 Маттос Фильо, Марко Антонио де (род. 1986) — бразильский футболист, левый полузащитник. Игрок клуба «Рома».